

Presentación previa 
Tim Smyczek fue el campeón defensor, pero no pudo defender con éxito su título tras caer derrotado ante Erik Crepaldi en la primera ronda.

El estadounidense Tennys Sandgren fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al australiano Samuel Groth por 3–6, 6–3, 7–65.

Cabezas de serie 

 Tim Smyczek (Primera ronda)
 Jack Sock (Segunda ronda)
 Rajeev Ram (Segunda ronda)
 Alex Kuznetsov (Primera ronda)

  Peter Polansky (Primera ronda)
  Rik de Voest (Primera ronda)
  Samuel Groth (Final)
  John-Patrick Smith (Cuartos de final)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Champaign 2013